Rochus-und-Sebastian-Kirche bzw. Sebastian-und-Rochus-Kirche ist ein Name diverser Kirchen, Kapellen, und Klosterkirchen, die dem Patrozinium der Heiligen Rochus von Montpellier und Sebastian dem Märtyrer, den Schutzheiligen gegen die Pest und andere Seuchen unterstellt sind. 

Fremdsprachig:
;
;

Liste

Deutschland 
 St. Rochus und Sebastian (Breidscheid)
 kath. Filialkirche St. Rochus und Sebastian (Großgressingen), Markt Ebrach, Landkreis Bamberg, Bayern
 St. Rochus und Sebastian (Insul)
 Katholische Pfarrkirche St. Rochus und Sebastian (Unterdürrbach), Stadt Würzburg, Bayern

Frankreich 
 Eglise Saint-Roch et Saint-Bastien de Montbeugny, Allier, Auvergne 
 Chapelle Saint-Roch et Saint-Sébastien, Bézaudun-les-Alpes, Alpes-Maritimes

Italien 
 (Orte nach Abc)
 Chiesa di San Rocco e San Sebastiano Acuto, Frosinone (FR), Lazio
 Oratorio dei Santi Sebastiano e Rocco Campo Ligure in valle Stura, Genova
 Chiesa di San Rocco e di San Sebastiano, Feltre, Belluno, Venetia
 Chiesa parrochiale San Rocco e San Sebastiano di Gromlongo, Com. Palazzago, Bergamo, Lombardia
 Pfarrkirche Hl. Sebastian und Hl. Rochus Luttach, Bozen, Trentino-Südtirol
 Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano Saluggia, Vercelli (VC), Piemonte
 Pestkirchlein St. Sebastian und St. Rochus (Chiesetta di San Sebastiano), Tiers am Rosengarten, Bozen, Trentino-Südtirol
 Chiesa di San Rocco e Sebastiano Tignale am Gardasee, Brescia, Lombardei
 Chiesa di San Rocco e Sebastiano Villagrande, Belluno, Venetia

Im Besonderen sind die beiden die Schutzheiligen des Cadore im Belluno.

Polen 
 St. Rochus und Sebastian (Nysa)
 Kościół św. Sebastiana i Rocha, Stary Sącz-Podmajerz, 
 Kościół św. Sebastiana i Rocha Warschau

Österreich 
 Kaisersteinbrucher Kirche, Kaisersteinbruch, Burgenland
 Filialkirche Hll. Rochus und Sebastian, Blaindorf, Steiermark
 Expositurkirche Hl. Sebastian und Rochus Mathon, Ischgl, Tirol
 Pestkapelle zu den Hll. Sebastian, Rochus und Pirmin (Burschlkirche), Landeck, Tirol
 Pfarrkirche Hll. Sebastian und Rochus, Feldkirch-Gisingen, Vorarlberg
 Kapelle Hl. Sebastian und Rochus auf dem Schönboden, Mellau im Bregenzerwald, Vorarlberg
 Pfarrkirche St. Rochus und Sebastian (Rochuskirche), Wien-Landstraße (3.)
 Rochuskapelle, Wien-Penzing (14.) – rumänisch-katholische Pfarrkirche

Schweiz 
 Pfarrkirche San Rocco e Sebastiano, Gorduno TI
 Katholische Kirche Sogn Roc in Vella, Graubünden

Weblinks

Einzelnachweise 

Rochus–Sebastian